Goiandira pode se referir a:

 Goiandira, município.
 Goiandira do Couto, artista plástica.

Desambiguação
Desambiguações de topônimos